Алабышево — деревня в Тямшанской волости Псковского района Псковской области России.

Расположена в 12 км к юго-западу от центра города Пскова, севернее деревни Тямша.

Население

История 
Называлось, как писал С. Б. Веселовский,  в конце XV в. сельцо Афанасьевское Московского уезда.

Принадлежало представителю рода Алабышевы  князю Федор Федорович Алабыш Ярославский.

Литература 
 Веселовский С. Б. Алабышевы // Веселовский С. Б. Ономастикон: Древнерусские имена, прозвища и фамилии / Под ред. В. И. Буганова и Б. В. Левшина. — М.: Наука, 1974. — С. .

Трусман, Георгий Георгиевич (1857-). Этимология местных названий Псковского уезда / Труд Ю.Ю. Трусмана. - Ревель : тип. Г. Матизена, 1897. - VIII, 95 с.; 25.

Примечания 

Населённые пункты Псковского района